Это список знаменосцев, которые представляли Намибию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Намибия на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Maurice Kambukwe Namibia’s Olympic flagbearers share their experiences New Era, 2021-07-21 (зеркало статьи)

Списки:Намибия